Миерва́лдис По́лис (; 23 июля 1948 года, Рига) — советский и латвийский художник, мастер фотореализма и перформенс арта. Один из первых представителей фотореализма в Советском Союзе.

В 1966 году окончил художественную школу им. Розенталя. В 1975 году окончил мастерскую монументальной живописи Латвийской Академии художеств. После службы в Бурятии работал в области иллюзии, затем фотореализма.

Был женат на художнице Лиге Пурмале.

Перфомансы 
 Прогулка Бронзового человека по Риге
 Коллективное выпрашивание милостыни в Бремене
 Встреча с Белым человеком на саммите в Хельсинки
 Торговля подсолнечными семечками возле часов «Лайма»
 Превращение в Белого человека

Фильмография 
 Золотое сито

Примечания

Ссылки 
 L. Dūmiņa Mīkla vārdā Miervaldis Polis  Журнал NRA, 10.7.2016
 A. Bernāts Vientuļais iluzionists Miervaldis Polis: «Par mani izcilāki ir tikai daži»  Журнал «Patiesā Dzīve», 03.04.2015
 D. Rudzāte Miervaldis Polis  Журнал визуального искусства.
 Miervaldis POLIS 

Художники Латвии
Художники СССР